Álvaro Obregón ist der Name folgender Personen:

* Álvaro Obregón (1880–1928), mexikanischer General und Politiker

Álvaro Obregón ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Álvaro Obregón (Delegación), Stadtteil von Mexiko-Stadt
 Álvaro Obregón (El Bosque), Bundesstaat Chiapas
 Álvaro Obregón (La Trinitaria), Bundesstaat Chiapas
 Álvaro Obregón (San Fernando), Bundesstaat Chiapas
 Álvaro Obregón (Solosuchiapa), Bundesstaat Chiapas
 Álvaro Obregón (Tapachula), Bundesstaat Chiapas
 Álvaro Obregón (Tila), Bundesstaat Chiapas
 Álvaro Obregón (Tumbalá), Bundesstaat Chiapas
 Álvaro Obregón (Durango)
 Álvaro Obregón (Guanajuato)
 Álvaro Obregón (Hidalgo)
 Álvaro Obregón (Michoacán)
 Álvaro Obregón (Oaxaca)
 Álvaro Obregón (Puebla)
 Álvaro Obregón (Quintana Roo)
 Álvaro Obregón (San Luis Potosí)
 Álvaro Obregón (Sonora)
 Álvaro Obregón (Tabasco)
 Álvaro Obregón (Veracruz)
 Municipio Álvaro Obregón, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Michoacán